Stender ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stender-Petersen (1893–1963), deutsch-dänischer Slawist russischer Herkunft 
 Arist Stender (1903–1975), lettisch-deutscher Neurologe
 Björn Stender (1934–1963), deutscher Flugzeugbauer, Sohn von Walter Stender
 Christoph Stender (* 1957), deutscher Schriftsteller und römisch-katholischer Pfarrer
 Ernst Stender (1901–1943), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer 
 Ernst-Erich Stender (* 1944), deutscher Kirchenmusiker und Organist
 Gotthard Friedrich Stender (1714–1796), kurländischer lutherischer Pastor
 Hans-Stephan Stender (1920–2007), deutscher Radiologe
 Harald Stender (1924–2011), deutscher Fußballspieler
 Herbert Stender (1913–1978), deutscher Politiker der FDP und CDU, Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages
 Jutta Stender-Vorwachs (1954–2021), deutsche Juristin, Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Otto Stender (1936–2021), deutscher Buchhändler und Gründer der Bundesverbandes Mentor – Die Leselernhelfer
 Rudolf Stender (1899–1945), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer 
 Walter Stender (1905–2000), deutscher Flugzeugbauer
 Waltraud Meints-Stender (* 1960), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Professorin für politische und kulturelle Bildung an der Hochschule Niederrhein
 Werner Stender (1915–2014), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer 
 Wolfram Stender (* 1962), deutscher Soziologe und Professor für Soziologie an der Hochschule Hannover

Siehe auch: Ständer (Begriffsklärung)